Погань — венгерская фамилия ():

 Погань (Венгрия) — коммуна с центром в одноимённом посёлке в Печском районе медье Баранья, Венгрия.
 Погань, Имре — венгерский скрипач.
 Погань, Йожеф — венгерский советский политический деятель.